San Francisco la Paz kan syfta på följande platser:

Honduras 

 San Francisco de la Paz (ort), Departamento de Olancho,

Mexiko 

 San Francisco la Paz, Mexiko, ort, Oaxaca, Santa María Chimalapa, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar